Negativo (fotografia)
Número negativo
Carga elétrica

Veja também
Negação

Desambiguação